Љано де Леон има више значења:

 Љано де Леон (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано де Леон (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику